Il singolare dell'AEGON Championships 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Il detentore del titolo era Marin Čilić, che è stato battuto in finale da Andy Murray.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

 Andy Murray (campione)
 Tomáš Berdych (quarti di finale)
 Juan Martín del Potro (quarti di finale)
 Jo-Wilfried Tsonga (semifinale)
 Marin Čilić (finale)
 Sam Querrey (terzo turno)
 Aleksandr Dolgopolov (terzo turno)
 Kevin Anderson (ritirato)

 Benoît Paire (secondo turno)
 Grigor Dimitrov (secondo turno)
 Julien Benneteau (secondo turno)
 Lukáš Rosol (secondo turno)
 Jarkko Nieminen (secondo turno)
 Denis Istomin (secondo turno)
 Pablo Andújar (primo turno)
 Grega Žemlja (terzo turno)

Qualificati 

  Feliciano López (terzo turno)
  Jamie Baker (primo turno)

  Samuel Groth (primo turno)
  Ilija Bozoljac (primo turno)

Lucky losers

  Frederik Nielsen (primo turno)

  Rohan Bopanna (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

AEGON Championships 2013
ATP World Tour 2013